The Real McCoy steht für:

 The Real McCoy (Album), Musikalbum von McCoy Tyner (1967)
 The Real McCoy, Originaltitel von Karen McCoy – Die Katze, US-amerikanischer Spielfilm (1993)

Siehe auch:
 Real McCoy, deutsches Eurodance-Projekt